Le stade de l'Idonnière est le principal stade de football de la commune du Poiré-sur-Vie.

Son club résident est le Poiré-sur-Vie VF. Il dispose d'une capacité de 4 600 personnes.

Liens externes 
 Page de présentation du stade sur le site internet du club
 Page du site de la mairie du Poiré sur Vie

Stade de football en Pays de la Loire
Stade portant le nom d'un lieu
Équipement sportif dans la Vendée